Boldin bezeichnet:
 Boldin (Alkaloid), ein Alkaloid aus der Pflanze Peumus boldus

Boldin ist der Familienname folgender Personen:
 Anquan Boldin (* 1980), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Igor Petrowitsch Boldin (* 1964), sowjetischer Eishockeyspieler und -trainer
 Iwan Wassiljewitsch Boldin (1892–1965), sowjetischer Armeeoffizier
 Leonid Iwanowitsch Boldin (1931–2013), sowjetischer bzw. russischer Opernsänger und Hochschullehrer
 Waleri Iwanowitsch Boldin (1935–2006), sowjetischer Funktionär

Siehe auch:
 Bold